Посейдон () — в давньогрецькій міфології — бог-володар світових вод.
 Посейдон — американська двоступенева твердопаливна балістична ракета, призначена для розміщення на підводних човнах.
 «Посейдон» — американський фільм-катастрофа 2006 р. режисера і продюсера Вольфганга Петерсена, ремейк відомого в цьому жанрі фільму 1972 Пригода «Посейдона».
 «Посейдон» — російська ядерна торпеда.